České příjmení Blatný nosí nebo v minulosti neslo více osobností:

 Benedikt Blatný (1914–1943) – pilot 311. československé bombardovací perutě RAF
 František Blatný – český šachista, otec šachisty Pavla
 Ivan Blatný (1919–1990) – český básník a překladatel, syn Lva Blatného, bratranec skladatele Pavla Blatného
 Jan Blatný (1929–2020) – český technik a zakladatel katedry samočinných počítačů VUT v Brně
 Jan Blatný (* 1970) – český lékař a vysokoškolský pedagog, od října roku 2020 22. ministr zdravotnictví České republiky
 Josef Blatný (1891–1980) – český varhaník a hudební skladatel, bratr Lva Blatného a otec skladatele Pavla Blatného
 Lev Blatný (1894–1930) – český básník, dramatik, prozaik a divadelní kritik, bratr Josefa a otec Ivana
 Pavel Blatný – více jmen
 Zdeněk Blatný (* 1981) – český hokejista

Ženskou verzi příjmení, tj. Blatná, nosí:
 Milada Blatná (* 1962) – česká personalistka, pedagožka a politička za SZ, od roku 2014 starostka MČ Brno-Komín

podobné
 Blattný – více jmen
 Blatt – více jmen
 Blata (příjmení) – více jmen

jiné významy
 Blatný potok – více jmen
 Blatný rybník – vodní nádrž na Blatném potoce v Jizerských horách
 Blatný vrch –šumavská hora na česko-německé hranici

 Blatná (rozcestník) – více jmen
 Blata (rozcestník) – více jmen
 Blaťák – více jmen

Česká příjmení